Hoplocheylus är ett släkte av kvalster. Hoplocheylus ingår i familjen Tarsocheylidae. 

Hoplocheylus är enda släktet i familjen Tarsocheylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hoplocheylus